Jean Ancot kan syfta på:

 Jean Ancot den äldre
 Jean Ancot den yngre